Peter Murphy může být:

 Peter Murphy (hudebník) (* 1957) – britský hudebník
 Peter Murphy (fotbalista, 1922) (1922–1975) – britský fotbalista
 Peter Murphy (fotbalista, 1980) (* 1980) – irský fotbalista
 Peter Murphy (fotbalista, 1990) (* 1990) – britský fotbalista